Ревиви́м () — в переводе с иврита означает 'мелкие капли дождя или росы'.

 Ревивим —  кибуц в пустыне Негев на юге Израиля на территории регионального совета Рамат-Негев. 
 Ревивим — престижный жилой район в северо-восточной части Тель-Авива.
 «Ревивим» — журнал на иврите, издававшийся писателем  Йосефом Хаимом Бреннером.
 «Ревивим» — израильское издательство.